223-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 223-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в июле 1941 года
 223-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована осенью 1941 года